Wimhof ist der Ortsname von

 Wimhof (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Wimhof (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern